Хуан Фуэнтес Эрнандес (; 5 января 1990, Кордова) — испанский футболист, левый защитник.

Карьера 
Фуэнтес родился в Кордове, Андалусия, и впервые на взрослом уровне сыграл за «Кордобу» 10 октября 2009 года в матче 1-1 против клуба «Реал Мурсия» (Сегунда). В течение четырёх сезонов в Сегунде он был основным игроком команды, сыграв 30 игр в сезоне 2011/12 и 35 игр в следующем сезоне.

19 июня 2013 года перешёл в клуб Примеры «Эспаньол» по контракту в четыре года. Он сыграл свой первый матч за каталонцев 19 августа в ничейной 2-2 игре против «Сельты».

Примечания

Ссылки 
 Futbolme profile 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Кордова B»
Игроки ФК «Кордова»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»